Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 1987 () — 1-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 21 по 28 июня 1987 года на стадионе «Wagener Stadium» в городе Амстелвен (Нидерланды).

Победителями Трофея чемпионов (в 1-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, 2-е место заняла сборная Австралии, бронзовым призёром стала сборная Южной Кореи.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 3-е место на чемпионате мира 1986

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+02:00

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 1987 на официальном сайте FIH
 FIH Media Guide (статистика по розыгрышам Трофея чемпионов) на сайте веб-архива web.archive.org
 Страница о турнире на сайте hockey.de

 Страница Трофея чемпионов среди женщин 1987 на сайте todor66.com

См. также 
 Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1987

1987
Июнь 1987 года
Спорт в Нидерландах в 1987 году
1987 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Амстелвене